Die Nordea Open 2021 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. Juli 2021 in Båstad stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Hamburg die Hamburg European Open sowie in Newport die Hall of Fame Open gespielt. Im Gegensatz zu den Nordea Open und den Hall of Fame Open, welche beide zur ATP Tour 250 gehörten, zählten die Hamburg European Open zur Kategorie ATP Tour 500.

Titelverteidiger aus dem Jahr 2019 war Nicolás Jarry im Einzel sowie Sander Gillé und Joran Vliegen im Doppel. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde das Turnier im Vorjahr nicht ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 419.470 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 481.270 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 11. und 12. Juli 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 127 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 119 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Båstad